Peter Inselkammer ist der Name folgender Personen:

* Peter Inselkammer (Gastronom, 1940) (* 1940), deutscher Gastronom und Wiesnwirt (1990–2015)
 Peter Inselkammer (Gastronom, 1970) (* 1970), deutscher Gastronom und Wiesnwirt (seit 2015)